{{Кинематографист
 |имя                  = Лоретта Свит
 |оригинал имени       = Loretta Swit
 |изображение          = Loretta Swit.jpg
 |ширина               = 
 |описание изображения = 
 |имя при рождении     = Лоретта Джейн СвитLoretta Jane Swit
 |профессия            = 
 |годы активности      = 1970—1998
 |киностудия           = 
 |награды              = 
}}
Лоретта Свит (, род. 4 ноября 1937) — американская характерная актриса театра и кино. Наиболее известна по роли майора Маргарет «Горячие губки» Халиган в сериале Чёртова служба в госпитале МЭШ, принесшей ей две Эмми.

 Биография 
Лоретта Свит родилась в Пассейике (штат Нью-Джерси) и имеет польское происхождение. Там же в 1955 году окончила среднюю школу Pope Pius XII. Училась на Манхэттене у Джина Франкеля, которого считает своим учителем по сей день. На протяжении всей карьеры Свит регулярно возвращается в его студию, чтобы пообщаться с начинающими актёрами. Перед поступлением в театр окончила Американскую академию драматического искусства как певица.

 Театр 
В 1967 году Свит гастролировала в составе с национальной труппы Каждую среду, в которую входил Гарднер МакКэй. Затем в Лос-Анджелесе исполняла роль одной из сестёр Pigeon вместе с Доном Риклесом и Эрнестом Боргнайном в Странной парочке.

В 1975 играет на Бродвее в В это же время, в следующем году с Тедом Бесселлем и Тайне Эдвина Друда. Затем следует роль в мюзикле Мэйм в Лас-Вегасе вместе со Сьюзен Хэйворд, а позже, Селестой Холм.

Недавно Свит гастролировала с пьесой Монологи вагины.

Осенью 2003 сыграла главную роль в Мэйм в Театре Северной Каролины.

 Телевидение 
Свит приехала в Голливуд в 1970 году и выступала в телевизионных шоу, в том числе «Дымок из ствола», «Миссия невыполнима», Hawaii Five-O, и Mannix.

 M*A*S*H 
11 лет, с 1972 по 1983 год, исполняла роль майора Маргарет «Горячие губки» Халиган в знаменитом телесериале Чёртова служба в госпитале МЭШ. Унаследовала эту роль от кинозвезды Салли Келлерман, сыгравшей Горячие губки в одноимённом кинофильме 1970 года.

Свит и Алан Алда были единственными актёрами, снявшимися в пилотной серии и участвовавшими в сериале в течение 11 лет. Дважды была награждена Эмми за свою роль. Стала первой звездой МЭШ, посетившей Южную Корею, где выступила в роли закадрового рассказчика в документальном фильме Корея, забытая война.

 Кегни и Лейси 
В 1981 году сыграла Кегни в пилотной серии Кегни и Лэйси, но, связанная договорными обязательствами, не смогла продолжить участие в нём.

 Другие работы на телевидении 
 Свит была приглашённой звездой (guest star) в таких телешоу, как Love Boat, Match Game, Pyramid и Hollywood Squares.
 Также принимала участие в рождественских программах, среди которых телеверсия The Best Christmas Pageant и A Christmas Calendar (TV special)  (1987).
 10 октября 2008 Лоретта выступила на GSN Live.

 Избранные киноработы 

 Биография 
В 1983 Свит вышла замуж за актёра , с которым развелась в 1995 году. Больше Свит не выходила замуж и не имеет детей.

Вегетарианка и активный защитник прав животныхCelebrities Featured at Sonoma County Winery Gala Benefiting The HSUS  Media Newswire. 2010-05-28, посвящает этому значительную часть своего времени.

Автор книги A Needlepoint Scrapbook. В этой книге о вышивке, изданной в 1986 году, она рассказывает о способах чтения схем вышивок, демонстрирует основные швы и предлагает разнообразные образцы, в том числе вышивку в стиле игры Ms. Pac-Man. Лоретта пишет: «Мы у себя дома фанатеем от видеоигры Ms. Pac-Man''». У Лоретты также есть игровой автомат Ms. Pac-Man.

Награды и почётные звания 
 В 1991 году была удостоена Sarah Siddons Award за свою работу в Chicago Theatre.
 В 1989 году удостоена звезды на Голливудской «Аллее славы».

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт Лоретты Свит
 

Выпускники Американской академии драматического искусства
Активисты защиты прав животных
Киноактрисы США